El término LEI puede referirse a:

Código IATA del Aeropuerto de Almería.Lei hawaiano, guirnalda de flores.
 Lei, población italiana.
 Identificador de Entidad Jurídica''', conocido como código LEI (Legal Entity Identifier).